Das Boar’s Head Resort Women’s Open 2022 war ein Tennisturnier für Damen in Charlottesville. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 19. bis 24. April 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Charlottesville